Баннок:

 Баннок — индейское племя, жившее в штате Невада.
 Баннок — один из сорока четырёх округов штата Айдахо.
 Баннок (хлеб) — толстая лепёшка, блюдо европейского происхождения; слово также используется как синоним жареного хлеба, характерного блюда североамериканской индейской кухни в США и Канаде.